Sobrino hace referencia a varios artículos:

Parentesco
Sobrino

Apellido
Carlos Sobrino Buhigas, pintor
Francisco Sobrino
Joaquín Sobrino, ciclista
José Antonio Sobrino, físico
Juan Alberto Sobrino, actor de teatro
Luz Sobrino, arquitecta
María Reyes Sobrino, atleta
Mario Martínez Sobrino, poeta
Rubén Sobrino, futbolista

Además
El sobrino de Rameau, conversación filosófica ficticia realizada por Denis Diderot
El sobrino del mago, novela de fantasía de la serie Las Crónicas de Narnia
Gallegos de Sobrinos, municipio en la provincia de Ávila, Castilla y León, España.
Los sobrinos del zorro, película argentina en blanco y negro.
Sobrino de Botín, restaurante que figura en el libro Guinness de los Records.